Hillenkötter oder Hillenkoetter ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hillenkötter (1898–1965), deutscher Politiker (CDU)
 Roscoe H. Hillenkoetter (1897–1982), US-amerikanischer Vizeadmiral und erster Direktor der Central Intelligence Agency (CIA)
 Werner Hillenkötter, deutscher Tischtennisspieler